Wolpe ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Wolpe (1905–1989), deutscher Typograph
 Dave Wolpe (* 1936), US-amerikanischer Musiker und Arrangeur
 Harold Wolpe (1926–1996), südafrikanischer Rechtsanwalt, Soziologe, Volkswirtschaftler und Anti-Apartheid-Aktivist
 Howard Wolpe (1939–2011), US-amerikanischer Politiker
 Irma Wolpe Rademacher (1902–1984), US-amerikanische Pianistin und Klavierpädagogin
 Joseph Wolpe (1915–1997), südafrikanisch-US-amerikanischer Psychiater
 Katharina Wolpe (1931–2013), britische Pianistin 
 Stefan Wolpe (1902–1972), US-amerikanischer Komponist deutscher Herkunft

Siehe auch:
 Volpe
 Wölpe